

Sigle
 Western Athletic Conference – divisione della National Collegiate Athletic Association
 Wide-angle camera – fotocamera grandangolare
 Wide Area Cluster – Business continuity garantita da diversi data center
 Wiener Athletiksport Club – società sportiva austriaca
 WAC Wuerttembergischer Automobil Club 1899 e.V. – il più vecchio Automobil Club di Germania
 Wydad Athletic Club – società calcistica marocchina

Codici
 WAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wacca (Etiopia)
 wac – codice ISO 639-3 della lingua wasco-wishram
 Women's Army Corps — ramo femminile dello U.S. Army